Ustyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Ustinowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Ustyniwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Ustyniwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Ustyniwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Swerdlowsk, siehe Ustyniwka (Swerdlowsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Malyn, siehe Ustyniwka (Korosten, Malyn)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk, siehe Ustyniwka (Korosten, Olewsk)